Virgil Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Virgil Township (Illinois)
 Virgil Township (Missouri)
 Virgil Township (South Dakota)